Schottow ist der deutsche Name eines Ortes und eines Flusses in Polen:
 Skotawsko (Schottow, bis 1937 Schottofske, Kreis Stolp/Pommern)
 Skotawa (Schottow), rechter Nebenfluss der Stolpe (Słupia)